Baa je stará jednotka délky používaná v Zanzibaru Její hodnota je přibližně 1,829 m.

Literatura 
 M. Chvojka – J. Skála. Malý slovník jednotek měření. Praha : Mladá fronta, 1982.

Jednotky délky
Historické jednotky